Distrikt Vilcabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Vilcabamba (Grau), Distrikt in der Provinz Grau (Region Apurímac)
 Distrikt Vilcabamba (La Convención), Distrikt in der Provinz La Convención (Region Cusco)